Bonnevie est un patronyme d'origine française, porté notamment par :
 Edwige Bonnevie (née en 1954), ingénieure française ;
 Fernand Bonnevie (1915-2013), moniteur français de ski, connu principalement comme acteur par son rôle dans le film Les Bronzés font du ski ;
 Gérard Bonnevie (né en 1952), skieur alpin français ;
 Kristine Bonnevie (1872-1948), biologiste norvégienne ;
 Margarete Bonnevie (1884-1970), féministe norvégienne ;
 Maria Bonnevie (née en 1973), actrice norvégo-suédoise ;
 Michel Bonnevie (1921-2018), joueur français de basket-ball.

 Noms composés
 Jacob Aall Bonnevie Bjerknes (1897-1975), météorologue norvégien ;
 Julie Bonnevie-Svendsen (née en 1987), biathlète norvégienne.

Autres 
 Rue Bonnevie, rue située à Bruxelles, Belgique.

Voir aussi 
 Louis de Bonnevie (1900-1927), officier français  ;

Homonymie de patronyme